Security Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Security Bank Building (Alabama), ID-Nr. 85002885
 Security Bank Building (South Dakota), ID-Nr. 84003366